Guacamaya kan syfta på följande:

 Guacamaya (växter), ett släkte växter

Geografi

Colombia 

 Guacamayas, Colombia,

Honduras 

 Guacamaya, Honduras, Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 Guacamaya, Guerrero, Copanatoyac, 
 Guacamaya, Chiapas, Larráinzar, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar